Downsville può indicare diverse località degli Stati Uniti d'America:
Downsville – comune della Louisiana
Downsville – CDP del Maryland
Downsville – CDP dello Stato di New York
Downsville – CDP del Wisconsin